Ке́льтма — название рек в России:

 Северная Кельтма — река в Республике Коми, левый приток реки Вычегды
 Южная Кельтма — река в Пермском крае, левый приток реки Камы